

Рибчинський 
 Рибчинський Ігор Всеволодович — український режисер та актор, народний артист УРСР (1975).
 Рибчинський Вітольд (1943) — канадсько-американський архітектор, професор та письменник.
 Рибчинський Вітольд (1881–1949) — польський фізик та математик, професор Львівської політехніки і вчитель середньої школи.
 Рибчинський Євген Петрович (сценічний псевдонім Євгена Петровича Тобілевича) — український актор.
 Рибчинський Євген Юрійович (1969) — український поет, продюсер, автор пісень.
 Рибчинський Збігнєв (1949) — польський режисер та кінооператор. Лауреат премій «Оскар» (1983) та «Еммі» (1990).
 Рибчинський Тадеуш (1923–1998) — англійський економіст польського походження, який відомий як автор теореми Рибчинського (1955).
 Рибчинський Юрій Григорович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014 року.
 Рибчинський Юрій Євгенович (1945) — український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України.

Рибчинська 
 Рибчинська Зінаїда Сергіївна (1885–1964) — українська драматична акторка та співачка (мецо-сопрано).
 Рибчинська Наталія (1971) — сучасний канадський палеонтолог та палеоеколог. Спеціалізується в еволюційній функціональній морфології, зокрема, в умовах полярного клімату.

Див. також 
 Теорема Рибчинського
 Рівняння Адамара-Рибчинського
українські прізвища